Horik, Haarik, Hårik ou Erik est un anthroponyme d'origine scandinave notamment porté par :

 Horik, roi des Danois de 813 à 854 ;
 Horik, roi des Danois des années 850 aux années 860/870.